Il doppio  dell'ATP Salzburg Indoors 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Alexander Peya e Martin Slanar erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Martin Fischer e Philipp Oswald hanno battuto in finale Alexander Waske e Lovro Zovko 6–3, 3–6, [14–12].

Teste di serie

  Dustin Brown /  Björn Phau (semifinali)
  Alexander Waske /  Lovro Zovko (finale)

  Karol Beck /  Frank Moser (quarti di finale)
  Purav Raja /  Divij Sharan (semifinali)

Tabellone

Note 
 

ATP Salzburg Indoors 2011